Friggagatan finns i flera orter i Sverige:
Friggagatan, Alingsås
Friggagatan, Eskilstuna
Friggagatan, Falköping
Friggagatan, Furulund
Friggagatan, Göteborg
Friggagatan, Götene
Friggagatan, Herrljunga
Friggagatan, Katrineholm
Friggagatan, Kungshamn
Friggagatan, Mellerud
Friggagatan, Märsta
Friggagatan, Mölndal
Friggagatan, Nora
Friggagatan, Stockholm
Friggagatan, Töreboda
Friggagatan, Vikingstad
Friggagatan, Växjö
Friggagatan, Åmål

Gator i Sverige